Hoffmann–La Roche - uma empresa suíça.

Pessoas
Édouard Roche - cientista francês
Ellen Rocche - modelo e atriz brasileira
Kevin Roche - arquiteto irlandês
Nicolas Roche - ciclista irlandês.
Roger Frison-Roche - alpinista e escritor francês
Stephen Roche - ex-ciclista irlandês.

Localidades

França
Roche (Isère)
Roche (Loire)

Suíça
Roche (Vaud)

Outros
Roche (Marvel Comics)

Desambiguação